Bolandra är ett släkte av stenbräckeväxter. Bolandra ingår i familjen stenbräckeväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenbräckeväxter
Bolandra